Paraproscopia är ett släkte av insekter. Paraproscopia ingår i familjen Proscopiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hopprätvingar
Paraproscopia